csütörtök, a hét negyedik napja
Csallóközcsütörtök (korábban: Csütörtök), csallóközi település
Csütörtökhely (Szepescsütörtök), szepességi település
Detrekőcsütörtök
Vágcsütörtök